«Волгабас-Волжский»— российское автосборочное предприятие. Расположено в городе Волжском Волгоградской области.

До 2008 года завод производил автобусы под торговой маркой «Волжанин». С 2008 года завод входит в холдинг Volgabus, называется «Волгабас Волжский» и производит автобусы под маркой «Volgabus». С 2014 года входит в холдинг «Bakulin Motors Group».

История 
Завод основан в 1993 году Анатолием Бакулиным (в то время начальник автоколонны № 1732 в городе Волжский). Первые пять лет работы завод собирал автобусы из машинокомплектов Ликинского автобусного завода.
 1995 год — «Волжанин» приступает к производству автобусов туристического класса. На предприятии разработана модель междугороднего автобуса «5268».
 1995—1997 годы — собраны опытные образцы и начата серийная сборка большого городского автобуса «Волжанин-5270» собственной конструкции.
 1998 год — проведена сертификация производства по международной системе качества ISO 9001. Получен международный сертификат на разработку и производство автобусов TUV CERT.
 1999 год — Начат серийный выпуск автобусов под маркой «Волжанин».
 2000 год — Начат серийный выпуск пригородных и междугородных автобусов.
 2001 год — Создан и запущен в серийное производство 15-метровый трехосный городской автобус «Волжанин-6270».
 2003 год — Впервые в России создан 15-метровый междугородный лайнер на шасси «Scania».
 2003 год — По итогам конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» модель междугородного автобуса «Волжанин-5285» признана победителем в номинации «Отечественный автобус».
 2004 год — Начато производство низкопольного городского 15-метрового автобуса.
 2004 год — Создан опытный образец малого городского автобуса на шасси «ТАТА» «Волжанин-3290».
 2004 год — На выставке «Мотор Шоу (MIMS)-2004» автобус V.I.P.-класса «Волжанин» получил диплом «За оригинальность конструкции».
 2005 год — По итогам конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» модель городского пятнадцатиметрового автобуса «Волжанин-6270» признана победителем в номинации «Отечественный автобус».
 2006 год — Создан первый в России полностью низкопольный автобус с кузовом из алюминиевого сплава «СитиРитм».
 2006 год — «Волжанин» стал первым российским заводом, представившим свой автобус на всемирной выставке коммерческого транспорта «IAA» в немецком Ганновере.
 2007 год — Выпущен современный автобус повышенной пассажировместимости с кузовом из алюминиевого сплава «СитиРитм—15».
 2007 год — «Волжанин» первым из российских заводов принял участие в главной мировой выставке автобусов «Busworld» в городе Кортрейк (Бельгия).
 2008 год — Создана группа компаний «Volgabus», объединившая в единый холдинг производственные, научные и инвестиционные подразделения. Прекращен выпуск автобусов под торговой маркой «Волжанин», теперь продукция завода выпускается под маркой «Volgabus».

Собственники и руководство 

 Анатолий Васильевич Бакулин — основатель, 20%
 Алексей Анатольевич Бакулин — 18%
 ООО «Реновация» — 60%

Модели автобусов 
 Volgabus-5270.0Н «Ситиритм 10 DLE» — Городской и пригородный полунизкопольный автобус.
Volgabus-5270.GН «Ситиритм 10 GLE» — Городской полунизкопольный автобус с газомоторным двигателем.
Volgabus-5270.02 «Ситиритм 12 DLE» — Городской полунизкопольный автобус.
Volgabus-5270.G2 «Ситиритм 12 GLE» — Городской полунизкопольный автобус с газомоторным двигателем.
Volgabus-5270.02 «Ситиритм 12 DLF» — Городской низкопольный автобус.
Volgabus-5270.G2 «Ситиритм 12 GLF» — Городской низкопольный автобус с газомоторным двигателем.
Volgabus-5270.G4 «Ситиритм-12 GLF» — Городской низкопольный автобус с газомоторным двигателем.
Volgabus-5270.E0 «Ситиритм 12 ELF» — Городской низкопольный электробус.
Volgabus-5285.D2 «Серпантин D» — Междугородный автобус.
Volgabus-5285.G2 «Серпантин G» — Междугородный автобус с газомоторным двигателем.
Volgabus-5285.02 «Марафон» — Междугородный автобус.
Volgabus-5285.05 «Дельта» — Междугородный автобус.
Volgabus-6271.05 «Ситиритм 18 DLF» — Городской низкопольный автобус повышенной пассажировместимости.
Volgabus-6271.G2 «Ситиритм 18 GLF» — Городской низкопольный автобус повышенной пассажировместимости с газомоторным двигателем.
Volgabus-4298.G4 — Городской полунизкопольный автобус среднего класса с газомоторным двигателем.

Примечания 

Волжанин
Производители автобусов России
Автомобилестроительные компании России
Автомобилестроительные предприятия России
Предприятия Волжского